Der stille Don steht für:

 Der stille Don, Roman von Michail Scholochow (ab 1928)
 Der stille Don (1930), sowjetischer Film von Olga Iwanowna Preobraschenskaja und Iwan Konstantinowitsch Prawow
 Der stille Don (1957, Teil 1), sowjetischer Film von Sergei Gerassimow
 Der stille Don (1957, Teil 2), sowjetischer Film von Sergei Gerassimow
 Der stille Don (Teil 3), sowjetischer Film von Sergei Gerassimow (1958)
 Der stille Don (1992), siebenteiliger Fernsehfilm von Sergei Bondartschuk